Dockery est un patronyme porté notamment par :

 Michelle Dockery (1981-), actrice britannique ;
 Thomas Pleasant Dockery (1833-1898), général américain ;
 Wayne Dockery (1941-2018), contrebassiste de jazz américain.